Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров баттерфляем среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 18 и 19 сентября. Приняли участие 46 спортсменов из 40 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 213–220   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000